

Cinema 
Fata Morgana – film del 1914 diretto da Edoardo Bencivenga
Fata Morgana – cortometraggio del 1961 diretto da Cecilia Mangini
Fata Morgana – film del 1965 diretto da Vicente Aranda
Fata Morgana – film del 1971 diretto da Werner Herzog
Fata Morgana – film del 2007 diretto da Simon Groß

Fisica 
Fata Morgana – effetto ottico

Letteratura 
 Fata morgana – poema di André Breton
 Fata Morgana. Fantasticheria – libro di Achille Bizzoni
 Fata Morgana – romanzo di Elisabeth Bürstenbinder del 1896
Fata Morgana – romanzo di Alberto Vigevani, 1978
Fata Morgana – romanzo di Gianni Celati del 2005
Morgana – personaggio del poema epico Orlando furioso di Ludovico Ariosto

Mitologia 
Fata Morgana – personaggio del ciclo arturiano e del folklore nordico.

Nautica 
Fata Morgana – traghetto ferroviario appartenente a Bluvia

Musica 
Fata Morgana – gruppo musicale dark ambient norvegese
Fata Morgana – album dei Morgana Lefay del 1998
Fata Morgana – EP dei Dissidenten del 1985
 Fata Morgana – polka-mazurka op. 330 di Johann Strauss (figlio)
 Fata Morgana – traccia dell'album Awaken the Guardian dei Fates Warning del 1986
Fata Morgana – traccia dell'album Terremoto dei Litfiba del 1993
Fata Morgana – traccia dell'album Non è poi così lontano dei Perigeo del 1976
Nico's Last Concert: Fata Morgana – album di Nico del 2000

Videogiochi 
The House in Fata Morgana – videogioco del 2012

Altro 
Fata Morgana – casa editrice francese
Fata Morgana – rivista di cinema
 Fata Morgana – attrazione di tipo dark ride del parco di Efteling
Fata Morgana – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1